Davis Cup 2006 byl 95. ročník této nejdůležitější týmové tenisové soutěže mužů. 16 týmů se účastnilo bojů ve Světové skupině a vítězem se stalo Rusko po finálové výhře 3:2 nad Argentinou.

2006 Světová skupina

První kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Externí odkazy 
 

Davis Cup
Tenis v roce 2006